Máximo Cancio puede referirse a:
 Máximo Cancio Menéndez de Luarca (c. 1878-1956) es un político reformista asturiano.
 Máximo Cancio Casas (1984―actualidad) es un jugador de balonmano uruguayo nacido en España.